Sadewater ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Sadewater (* 1963), deutsche Badmintonspielerin
 Jürgen Sadewater (* um 1940), deutscher Badmintonspieler